Бет-И́зрейел ( — английское написание и произношение ивритского термина  бейт Йисраэль, «дом Израиля»):

 Бет-Изрейел (медицинский комплекс) — медицинский комплекс в Нью-Йорке.
 Конгрегация Бет-Изрейел — синагога в штате Луизиана.